La Coppa del Re 1982 è stata la 46ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1981-1982

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1982
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Sport a Badajoz